Yanko Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Yanko Creek (Alice River), Nebenfluss des Alice River (Mitchell River) in Queensland
 Yanko Creek (Comet River), Nebenfluss des Comet River in Queensland, Australien.
 Yanko Creek (Dutton River), Nebenfluss des Dutton River (Flinders River) in Queensland